Alexander af Württemberg kan henvise til:

 Alexander af Württemberg (1771–1833) – titulær hertug af Württemberg, søn af Frederik 2. Eugen af Württemberg
 Alexander af Württemberg (1804–1881) – titulær hertug af Württemberg, søn af hertug Alexander af Württemberg (1771–1833), kusine til Dronning Victoria
 Alexander af Württemberg (1804–1885) – titulær hertug af Württemberg, tysk prins, farfar til Dronning Mary
 Alexander af Württemberg (1801–1844) – tysk digter og officer, søn af Frederik Vilhelm Philip af Württemberg